Kixx – editrice di videogiochi 1988-1996
 KIXX Volleyball Club – squadra di pallavolo coreana
 Philadelphia KiXX – squadra di calcetto statunitense